Le mot psyché peut faire référence à :

Concept
 Psyché, mot grec souvent traduit par « âme », employé dans la Septante et le Nouveau Testament, correspondant à l'hébreu Nephesh, et Nafs en arabe.
 Psyché, terme philosophique.
 Psyché, en psychologie analytique, intégralité des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité et de l'intellect humain.

Mythologie
 Psyché, princesse de la mythologie grecque, élevée au rang de déesse.

Musique et danse 
 Psyché (1671), tragédie-ballet de Molière, Pierre Corneille et Philippe Quinault, musique de Lully. En 1684, musique de Marc-Antoine Charpentier
Psyché (1675), Opéra de Matthew Locke, sur une traduction du livret de Molière, Pierre Corneille et Philippe Quinault, provenant de la Tragédie-Ballet Psyché de Lully (1671).
 Psyché (1678), tragédie lyrique de Lully, livret de Thomas Corneille.
 Psyché (1857), opéra-comique d'Ambroise Thomas, livret de Michel Carré et Jules Barbier.
 Psyché (1886–88), poème symphonique pour orchestre et chœur, de César Franck.
 Psyché (1914), poème symphonique pour chant et orchestre (ou piano) de Louis Vierne.
 Psyché (1954), ballet de Maurice Thiriet.
 Psyche (1982), le groupe de synthpop Noir du Canada.

Littérature
 Amour et Psyché, fable d'Apulée écrite entre 135 et 170 ;
 Les Amours de Psyché et de Cupidon, conte (ou roman) en prose de Jean de La Fontaine (1669) ;
 Psyché, tragédie-ballet écrite par Molière, Pierre Corneille et Philippe Quinault, pour le carnaval royal de 1671.

Revues 
 Psyche, revue américaine d'entomologie.
 Psyché, revue internationale de psychanalyse et des sciences de l'homme, fondée en 1946, à l'initiative de Maryse Choisy.
 ,  Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen : la plus importante revue psychanalytique en langue allemande.

Peinture 
 Le Ravissement de Psyché, peinture à l'huile de William Bouguereau
 Psyché abandonnée, huile sur toile de Jacques-Louis David

Entomologie 
 Psychés, famille de lépidoptères.
 Psyche (Psychidae), genre de lépidoptères de la famille Psychidae.

Divers

 Psyché, un meuble se présentant sous la forme grand miroir mobile.
 (16) Psyché, est le treizième plus gros astéroïde de la ceinture principale.
 « Psyche », pseudonyme du musicien américain Carl Craig.
 Psyché est un projet de sonde spatiale à destination de l'astéroïde (16) Psyché.
 Lady Psyche est un caractère de l'opéra comique Princess Ida par Gilbert et Sullivan (1884).
 La Psyché (Q174), un sous-marin de la marine nationale française, de la classe Diane (1926).